

Джесап — місто, штат Джорджія
 Джесап — місто, штат Айова

Див. також 
 Джессап